Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Sandy Collins e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Susan Mascarin e Betsy Nagelsen 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Susan Mascarin /  Betsy Nagelsen (finale)
 Sandy Collins /  Sharon Walsh (Campionesse)

 Beth Herr /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Susan Leo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1986